Talara (stad), een stad in Peru
 Talara (provincie), een provincie van Peru
 Talara (geslacht), een geslacht van vlinders